Junck ist der Familienname folgender Personen:

 Franz von Junck (1844–1937), österreichischer Generalmajor
 Hans Junck (1893–1966), deutscher Generalleutnant
 Herbert Junck (1949–2005), deutscher Schlagzeuger
 Johannes Junck (1861–1940), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Roland Junck (* 1955), luxemburgischer Ingenieur und Manager
 Werner Junck (1895–1976), deutscher Offizier
 Wilhelm Junck (1878–1953), deutscher Generalmajor österreichischer Herkunft

Siehe auch:
 Junk
 Jungk